Помпо́за () — бывший бенедиктинский монастырь, расположенный в 6 км к востоку от Кодигоро (на севере Италии, близ Феррары).

История 
Бенедиктинское аббатство Помпоза было построено в IX веке на месте поселения, которое было основано за 2 века до этого монахами, последователями святого Колумбана. В XI—XII веках Помпоза стала важнейшим культурным центром на севере Италии; именно здесь в первой трети XI века жил и работал выдающийся музыкант Гвидо Аретинский. Бывал в аббатстве святой Пётр Дамиани. Аббатство пришло в упадок в XIV веке в связи с тем, что дельта реки По становилось всё более заболоченной. В 1663 году монастырь официально прекратил своё существование. В XX веке Помпоза была национализирована; ныне — это пустынная приходская церковь и художественный музей.

Сооружения 

Существующая ныне монастырская церковь святой Марии, представляющая собой трёхнефную базилику, была освящена в 1026 году при аббате Гвидо. Внутри сохранились фрески XIV века на библейские темы, принадлежащие мастерам болонской школы, в абсиде — фрески Витале Болонского на тему жития святого Евстафия.

К западному фасаду пристроен атриум с украшениями из камня и керамики, вставленными в кирпичную кладку, и круглыми окнами. Рядом пристроена 48-метровая колокольня, напоминающая своими характерными ломбардскими формами колокольню аббатства . Согласно сделанной на ней надписи, эта колокольня возведена в 1063 году под руководством мастера по прозвищу Deusdedit (лат. «Бог дал»).

Зал капитула украшен фресками XIV века школы Джотто, трапезная — фресками мастеров из Римини (предположительно Пьетро да Римини).

Примечания

Ссылки 
 Aniello Zamboni, Cesare Bornazzini. Pomposia monasterium in Italia primum. (англ., нем., фр., ит.)

Бенедиктинские монастыри
Католические монастыри Италии
Культовые сооружения Эмилии-Романьи